Marco Vianello  – attore italiano
 Marco Vianello  – calciatore italiano
 Marco Vianello  – pallavolista italiano